HMS Leander – nazwa noszona kolejno przez sześć okrętów Royal Navy, pochodząca od mitologicznego Leandra:

 HMS „Leander” – okręt liniowy zwodowany w 1780
 HMS „Leander” – okręt liniowy zwodowany w 1813
 HMS „Leander” – okręt liniowy zwodowany w 1848
 HMS „Leander” – krążownik pancernopokładowy typu Leander zwodowany w 1882
 HMS „Leander” – krążownik lekki typu Leander zwodowany w 1931, przekazany marynarce Nowej Zelandii jako HMNZS „Leander”
 HMS „Leander” – fregata typu Leander zwodowana w 1961

Nazwy brytyjskich okrętów